Dioclès est un roi mythique de Phères.
 Dioclès de Syracuse est un juriste et homme politique  (mort en 408 av. J.-C..
 Dioclès est l'un des Trente Tyrans d'Athènes en 404 av. J.-C.
 Dioclès est un médecin grec du 
 Dioclès de Péparéthos est un historien grec de la fin du 
 Dioclès est un mathématicien grec (240 av. J.-C. - 180 av. J.-C.).
 Dioclès est un célèbre aurige romain (104-146 ap. J.-C.).
 Dioclès est le nom de naissance de l'empereur romain Dioclétien (244-311).
 Dioclès ou Dioclétien, avec Florent, disciples de saint Anthime de Rome (?), martyrs à Auximum (Osimo) dans le Picenum (Marches d'Ancône) sous l'empereur romain Dioclétien († 303) ; fêtés le 16 mai en Occident et le 11 mai en Orient.
 Diocles est un genre d'insectes hétéroptères (punaises) de la famille des Coreidae.

Références